praczka - kobieta trudniąca się praniem bielizny

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Praczka – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Praczka – część wsi Gaboń woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Praczka – przysiółek wsi Ciemiętniki w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko

Zobacz też 
 Pracz, Pracze, Praczki

Przypisy